Lohöfener ist der Familienname folgender Personen:
Ernst Lohöfener (1874–1964), deutscher Fotograf
Manfred Lohöfener (* 1956), deutscher Ingenieur